Grand Prix de Denain 2021 – 62. edycja wyścigu kolarskiego Grand Prix de Denain, która odbyła się 21 września 2021 na trasie o długości ponad 200 kilometrów, biegnącej wokół miejscowości Denain. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2021.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo we Francji
UCI ProSeries 2021
2021 we Francji